Bryllupsfotografen kan referere til:

 Bryllupsfotografen (film fra 1994) – en dansk film fra 1994 af Johan Bergenstråhle
 Bryllupsfotografen (film fra 2009) – en svensk film fra 2009 af Ulf Malmros